Семён Фёдорович Сабуров:
 Сабуров, Семён Фёдорович (более известен под фамилией Папин-Сабуров; ум. 1601) — русский государственный деятель, окольничий с 1591, воевода.
 Сабуров, Семён Фёдорович Пешко (ум. 1484) — костромской землевладелец, боярин великой княгини Марии Ярославны. См. также 
 Сабуров, Симон Фёдорович (1868—1929) — русский театральный деятель, актёр и антрепренёр.